Герра, Хуан:
 Герра, Хуан Луис (род. 1957) — доминиканский певец и композитор, гитарист.
 Герра, Хуан (1927—?) — боливийский футболист.